Мандрыка:

 Мандрыка — дворянский род Черниговской губернии.

 
 Мандрыка, Алексей Акимович — генерал-майор
 Мандрыка, Андрей Яковлевич (1775—1830-е годы) — участник Отечественной войны 1812 года.
 Мандрыка, Георгий Акимович (1869—1937) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Мандрыка, Иван Акимович (1858—1934) — генерал-лейтенант.
 Мандрыка, Наталья Степановна (род. 1962) — советская и украинская скрипачка, педагог; Народная артистка Украины (2017).
 Мандрыка, Никита Иванович (1886—1977) — украинский эсер, член Всероссийского учредительного собрания, литературовед.
 Мандрыка, Николай Яковлевич (1778—1853) — генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 года.
 Мандрыка, Пётр Васильевич (1884—1943) — хирург, генерал-майор медицинской службы, начальник и главный хирург Московского военного госпиталя № 5.

См. также 
 Мандрыко, Михаил Георгиевич (Мандрыка; 1859—1915) — генерал-майор.
 Мандрыка — южнорусское и украинское название сырника.